MDN1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 5 596 амінокислот, а молекулярна маса — 632 820.

Кодований геном білок за функціями належить до шаперонів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки